L'âge du bronze final constitue une subdivision chronologique de l'âge du bronze et de la protohistoire. Il se situe à des époques très différentes selon les continents et les régions considérées.

Chronologie et localisation 

L'âge du fer, période marquant la fin de l'âge du bronze, débute en Anatolie au , puis dans tout le Moyen-Orient et l'Égypte, la Grèce, l'Italie et toute l'Europe vers 900 avant l'ère chrétienne, et seulement à partir de 500 avant l'ère chrétienne en Asie.

Le bronze final en Europe de l'Ouest 
En Europe de l'Ouest, le bronze final se caractérise notamment par la « civilisation des champs d'urnes ». Les modalités de diffusion des « champs d'urnes » sont souvent difficiles à préciser : invasions, migrations, acculturation, échanges de nature commerciale, probablement toutes suivant les circonstances et les régions.

Articles connexes 
 Âge du bronze
 Effondrement de l'âge du bronze
 Siècles obscurs
 Âge du Fer
 Protohistoire
 Peuples de la mer

Âge du bronze